El nombre Bill Evans puede hacer referencia a:

 Bill Evans, pianista norteamericano de jazz nacido en 1929 y fallecido en 1980.
 Bill Evans, saxofonista norteamericano de jazz fusión nacido en 1958.